Кантон — адміністративна одиниця в деяких країнах
 Кантони Коста-Рики
 Кантон — у вексилології назва кутової частини полотнища прапора

Кантон — інша назва міста Гуанчжоу

Кантон — атол, острови Фенікс, Кірибаті

Кантон — присілок, Караідельський район, Башкортостан

Кантон — місто, штат Вісконсин
 Кантон — місто, штат Джорджія
 Кантон — місто, штат Іллінойс
 Кантон — місто, штат Канзас
 Кантон — місто, штат Коннектикут
 Кантон — місто, штат Мен
 Кантон — місто, штат Массачусетс
 Кантон — місто, штат Міннесота
 Кантон — тауншип, округ Філлмор, штат Міннесота
 Кантон — місто, штат Міссісіпі
 Кантон — місто, штат Міссурі
 Кантон (Мічиган) — місто, округ Вейн, штат Мічиган
 Кантон — місто, штат Нью-Йорк
 Кантон — селище, штат Нью-Йорк
 Кантон — місто, штат Огайо
 Кантон — місто, штат Оклахома
 Кантон — місто, штат Пенсільванія
 Кантон Тауншип — селище, округ Бредфорд, штат Пенсильванія
 Кантон Тауншип — селище, округ Вашингтон, штат Пенсильванія
 Кантон — місто, штат Південна Дакота
 Кантон — місто, штат Північна Кароліна
 Кантон — місто, штат Техас

Див. також 
 Кантон-Комуна

Посилання 
 Кантон  //